Okręty US Navy o nazwie USS „Zeus”

 Pierwszy USS „Zeus” (ARB-4) (wcześniej LST-132) był okrętem remontowym typu Aristaeus. Wszedł do służby w 1944 roku, skreślony z listy w 1973 roku.
 Drugi USNS „Zeus” (T-ARC-7) był okrętem naprawczym. Dostarczony w 1984 roku.

Zeus